św. Łukasz Ewangelista
 św. Łukasz Kirby (1549-1582) – angielski ksiądz, męczennik
 św. Łukasz Banabakintu (ok 1852-1886) – ugandyjski męczennik
 św. Łukasz Alonso Gorda (1594-1633) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Łukasz Vũ Bá Loan (ok. 1756-1840) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Łukasz Hwang Sŏk-tu (1813-1866) – koreański męczennik
 św. Łukasz Phạm Trọng Thìn (ok. 1819-1859) – wietnamski tercjarz dominikański, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Łukasz